Felix Hoffmann (scheikundige), een Duits scheikundige, actief bij de ontwikkeling van de aspirine
Felix Hoffmann (graficus), een Zwitsers graficus